Last one standing (TVB) - tv-serie, uitgezonden door TVB in Hong Kong
 Last one standing (Girl Thing) - single van de band Girl Thing